Андре́й Чо́хов (около 1545 года — 1629 год) — русский пушечный и колокольный мастер, литейщик (литец).

Более 40 лет работал в Москве на Пушечном дворе, где создал большое количество (по документам известно более 20 единиц) тяжёлых орудий, например «пищали»: «Траил» в 430 пудов и «Аспид» в 370 пудов — в 1590 году, в том числе Царь-пушку, 2 400 пудов, (1586 год, с надписью: «делал литец Андрей Чохов»). Первые датированные работы Андрея Чохова относятся к 1568 году, последние — к 1629 году.

Биография 
Родился Андрей Чохов (Чехов) в городе Муром около 1545 года. Совсем юным поступил в учение к известному пушечному мастеру Кашпиру Ганусову. Среди учеников Ганусова лишь Андрей Чохов сумел выдвинуться из массы учеников, выполнявших обычную работу.

С 1590 года Чохов занимает уже ведущее положение среди московских литейщиков и льёт пушки.

Андрей Чохов имел много учеников, некоторые из них впоследствии сами стали известными пушечными и колокольными мастерами-литейцами: Проня Фёдоров, Кондратий Михайлов, Григорий Наумов, Алексей Никифоров, Игнатий Максимов и другие. Умер Мастер Андрей Чохов в 1629 году.

Профессиональная деятельность 
Андрей Чохов работал мастером-литейщиком в московском Пушечном приказе, где им было отлито около 30 орудий, кроме этого им было отлито множество колоколов, из которых сохранилось только четыре .

Пушки 
 «Лисица» (1575) — утрачена.
 «Собака» (1575) — утрачена.
 Барс (1576-77) — переплавлена в Швеции.
 216-мм орудие «Инрог» (1577) — находится в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.
 180-мм «Волк» (1577) — находится в Швеции.
 180-мм «Волк» (1579) — находится в Швеции.
 890-мм «Царь-пушка» (1586) — находится на Ивановской площади у Московского Кремля.
 470-мм мортира «Егуп» (1587) — находится в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.
 стоствольная пушка (1588) — утрачена.
 орудие «Аспид» (1590) — находится у здания Арсенала.
 195-мм орудие «Троил» (1590) — находится у здания Арсенала.
 «Соловей» (1590) — утрачена.
 183-мм орудие «Лев» (1590) — находится в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.
 152-мм орудие «Скоропея» (1590) — находится в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.
 534-мм мортира, получившая прозвище «мортира Самозванца» (1605) — находится в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.
 152-мм орудие «Царь Ахиллес» (1617) — находится в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.
 стенобитные орудия «Волк» и «Кречет» (1627) — утрачены.
 85-мм пищаль (1629) — находится в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.

Колокола  
 В 1571 Чохов переливал Годуновский колокол весом 2000 пудов, предшественника Царь-колокола.
 Колокол для московского храма Покрова Пресвятой Богородицы (1589)
 Колокол «Лебедь» (1594) для  колокольни Троице-Сергиевой Лавры.
 Колокол  «Годунов» (1600) для  колокольни Троице-Сергиевой Лавры (уничтожен в 1930 году).
 Колокол «Глухой» (1621) и ещё три колокола на колокольне Ивана Великого Московского Кремля.
 Колокол «Реут» на Успенской звоннице Московского Кремля (1622 год).

См. также 

 Список сохранившихся русских пушек до 1700 года
 Семён Дубинин
 Иван Моторин

Примечания

Литература

Беллетризированная биография 
 Костылев В. И. Андрей Чохов. Истор. повесть. — -: Детгиз, 1947. — 160 с.

Ссылки 
 Биография на сайте ХРОНОС 
 «Литец» Андрей Чохов и его Царь-пушка .

 

Оружейники России
Конструкторы артиллерии
Умершие в 1629 году
Колокольные мастера России
Литейщики